Abelardo Barreto do Rosário (Tobias Barreto, 1903) foi um filantropo, jurista e escritor sergipano.

Abelardo nasceu na antiga Vila de Campos do Rio Real, atual Tobias Barreto. Foi filho de Francisco Barreto do Rosário e sobrinho de Tobias Barreto.

Faleceu na década de 1980 no Rio de Janeiro de complicações causadas por um marcapasso e problemas renais no Hospital Redentor.

Biografia 
Segundo depoimento oral de familiares e amigos, teve uma infância simples na zona rural do semi-árido em uma família muito numerosa com doze irmãos todos batizados com nomes iniciados pela letra "a".

Estudou primeiras letras com o professor Josué Montalvão, na antiga Campos, gabando sempre pelo velho e bondoso mestre.

Com a idade de 15 anos, segue para Aracaju. Reside na casa do desembargador Caldas Barreto, estudando a princípio com professores particulares, para depois entrar no Colégio Tobias Barreto, o mais conceituado da capital do estado, dirigido por Alcebíades Correa Pais. Concluindo o curso em Aracaju, vai para o Rio, em 1922, ingressando ali na faculdade de direito. É Bacharel em 1927, ano do centenário da fundação dos Cursos Jurídicos, no Brasil.

Após a formatura contrai, 12 anos depois, se casou com Maria Esther Garcez Caldas Barreto, no Rio de Janeiro, não havendo filhos da união. Publicou inúmeros artigos em diversos jornais e revistas especializadas do país.

Tornando-se um dos grandes beneméritos da terra de Tobias Barreto, faleceu em 4 de novembro de 1983, deixando uma lacuna impreenchível para todos quantos o admiravam.

Foi responsável pela: Construção da Biblioteca Pública Municipal com a doação de vários livros; Construção do Abrigo dos Velhos Mariquinhas Barreto; Doação dos instrumentos da Banda da Escola Abelardo Barreto do Rosário, na administração Luiz Alves de Oliveira.

Atividades profissionais 
Formou-se após imigrar para o Rio de Janeiro. Foi bacharel em Direito, escritor, poeta e advogado da Light durante a década de 1970, continuou atuante após a aposentadoria e foi proprietário de escritório de advocacia, onde atuou defendendo grandes empresas privadas em causas de grande vulto.

Foi o primeiro advogado e se tornou o maior acionista do antigo Banco Andrade Arnaud dentre os que eram pessoa física. Também exerceu a profissão de advogado durante muitos anos na extinta Rede Ferroviária Federal.

Filantropia 
Abelardo viveu boa parte de sua vida no Rio de Janeiro, onde veio a falecer, mas manteve ligação com sua terra natal, onde promovia eventos e organizou uma biblioteca, a Biblioteca Francisco Barreto.

Obras e homenagens 
Publicou o livro Minha Terra Minha Gente, de contos. Em sua homenagem, foram nomeadas uma praça e uma escola estadual em Tobias Barreto.

Escritores de Sergipe
Juristas de Sergipe
Naturais de Tobias Barreto (Sergipe)